Saxon — дебютный студийный альбом английской хеви-метал-группы Saxon, выпущенный в 1979 году на лейбле .

Об альбоме 
Запись Saxon проходила в студии Livingston Recording Studios, Barnet, Лондон, Великобритания. Продюсером диска стал Джон Верити.

Три песни из этого альбома:  — группа исполнила на первом фестивале Monsters of Rock в Англии в 1980 году.

Альбом был несколько раз ремастирован и переиздан. В издание 2009 года вошли несколько демо и концертных версий песен.

Британский журналист Джефф Бартон в 2006 году назвал диск Saxon одним из лучших альбомов, записанных в рамках новой волны британского хеви-метала.

Список композиций

Участники записи 
 Бифф Байфорд — вокал
  — гитара
 Пол Квинн — гитара
  — бас-гитара
  — ударные

Примечания

Ссылки 
 Saxon на discogs.com

Дебютные альбомы 1979 года
Альбомы Saxon
Альбомы Carrere Records